Warlamiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Warlamiwka (Bobrynez), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Bobrynez
 Warlamiwka (Jurjiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka